Оксиды олова — бинарные неорганические соединения олова и кислорода:
 Оксид олова(II)
 Оксид олова(IV)